Tomasz Nowak (ur. 1949) – polski naukowiec, dyrektor Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu
 Tomasz Nowak (ur. 1956) – polski polityk, poseł na Sejm
 Tomasz Nowak (1960–2013) – polski bokser, wielokrotny mistrz Polski
 Tomasz Nowak OP (ur. 1971) – polski dominikanin, przeor klasztoru w Łodzi
 Tomasz Nowak (1971–2021) – polski dziennikarz i reportażysta
 Tomasz Nowak (ur. 1985) – polski piłkarz, reprezentant Polski

Zobacz też 
 Tomasz Nowakowski

Przypisy